Дипломатическое право — одна из подотраслей права внешних сношений, является одной из основных отраслей международного права, представляющей собой совокупность норм, регламентирующих статус и функции государственных органов внешних сношений. Дипломатическое право регулирует правовое положение и деятельность дипломатических представительств государств.

Долгое время источником дипломатического права являлся международный обычай. Впервые дипломатическое право было кодифицировано в 19 веке, а именно на Венском конгрессе 1815 года и на Аахенском конгрессе 1818 года. Следующим важным актом в этой сфере является Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках 20 февраля 1928 года.

Основным договорным актом в данной области является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. В 1969 году на Генеральной ассамблее ООН была также принята Конвенция о специальных миссиях, а в 1975 году на дипломатической конференции в Вене — Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера.

Российская Федерация является участницей Венских конвенций 1961 и 1975 годов.

Право внешних сношений 
Право внешних сношений — совокупность принципов и норм, регулирующих деятельность государства в области внешних отношений.

Органы внешних сношений:
 внутригосударственные (органы находящиеся на территории конкретного государства)
 зарубежных сношений

Право внешних сношений, как отрасль международного публичного права, начала складываться в Средние века, когда появились первые консульства и посольства. Право внешних сношений имеет подотрасли, которые в свою очередь включают в себя институты. Подотраслями права внешних сношений являются:
 право внутригосударственных органов внешних сношений
 дипломатическое право
 право дипломатического протокола
 консульское право

Дипломатическое представительство 

Дипломатические отношения устанавливаются между государствами по взаимному соглашению. Российская Федерация имеет дипломатические отношения более чем со 180 государствами.

Процесс назначения и принятия главы дипломатического представительства называется аккредитацией. Перед назначением аккредитующее государство запрашивает согласие принимающего государства - агреман. С получением согласия принимающего государства глава представительства становится persona grata (желательным лицом). После этого глава аккредитующего государства официально назначает конкретное лицо главой дипломатического представительства в государстве пребывания.

Затем глава аккредитующего государства подписывает верительные грамоты, завизированные главой внешнеполитического ведомства и адресованные главе принимающего государства. Вручение верительных грамот главе принимающего государства официально завершает процесс аккредитации, после чего глава дипломатического представительства может приступить к выполнению своих функций.
В Москве аккредитовано примерно 140 дипломатических представителей государств.

Венская конвенция предусматривает три класса глав представительств: послы и посланники, аккредитуемые при главах государств, и поверенные в делах, аккредитуемые при министрах иностранных дел.

Персонал дипломатического представительства делится на три группы:
 дипломатический;
 административно-технический;
 обслуживающий.

Члены дипломатического персонала (дипломаты)— это лица, имеющие дипломатический ранг, который присваивается им в соответствии с действующими в данном государстве законами и правилами о прохождении дипломатической службы. Этот ранг сохраняется за работником вне зависимости от занимаемой должности, а также при уходе в отставку.

К административно-техническому персоналу относятся заведующие канцеляриями, бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники представительства, которые исполняют административные и технические функции.

К обслуживающему персоналу относятся шофёры, курьеры, швейцары, дворники и другие лица, которые обслуживают дипломатические представительства.

Функции дипломатических представительств 

Функции дипломатических представительств устанавливает Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. В Положении о Посольстве Российской Федерации, утверждённом Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 1996 года, указываются следующие функции дипломатического представительства:
 представительство России;
 обеспечение национальных интересов и реализация внешнеполитического курса Российской Федерации:
 выполнение поручений органов власти Российской Федерации;
 сбор информации;
 обеспечение развития сотрудничества с государством пребывания;
 контроль за выполнением договоров с государством пребывания;
 выполнение консульских функций и общее руководство консульскими учреждениями Российской Федерации в стране пребывания.

Дипломатические привилегии и иммунитеты 

Согласно Венской конвенции 1961 года дипломатическими привилегиями и иммунитетами наделяются как само дипломатическое представительство, так и сотрудники представительства.

Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.

Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Архивы и документы представительства неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения. Неприкосновенностью пользуется и официальная корреспонденция представительства (дипломатическая почта).

Помещение освобождается от всех государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин в отношении помещений представительства, кроме таких налогов, сборов и пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

Дипломатические представительства пользуются следующими привилегиями:
 Правом пользования флагом и эмблемой своего государства на помещениях диппредставительства, включая резиденцию его главы, а также на средствах передвижения главы представительства (ст. 29 Венской конвенции)
 Таможенными привилегиями, т. е. правом ввозить на территорию государства пребывания и вывозить с этой территории предназначенные для официального пользования представительств товары с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера (ст. 36 Венской конвенции).
 Свободой сношений со своим государством, его дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в других странах. Для этого государство может пользоваться всеми подходящими средствами, в том числе услугами дипкурьеров или шифрованных депеш.

Дипломаты пользуются личными привилегиями и иммунитетами. Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

Частная резиденция дипломатического агента пользуется той же неприкосновенностью и защитой, что и помещения представительства. Его бумаги, корреспонденция и его имущество равным образом пользуются неприкосновенностью.

Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Он пользуется также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме строго определённых случаев. Дипломатический агент не обязан давать показаний в качестве свидетеля.

Дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключением:
 косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания;
 сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории государства пребывания, если он не владеет им от имени аккредитующего государства для целей представительства;
 сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания и некоторых других, указанных в Венской конвенции.

Члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с ним, пользуются, если они не являются гражданами государства пребывания, привилегиями и иммунитетами, указанными в статьях 29−36 Венской конвенции.

Члены административно-технического персонала представительства и члены их семей, живущие вместе с ними, пользуются, если они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, привилегиями и иммунитетами, указанными в статьях 29−35 Венской конвенции, с тем исключением, что иммунитет от гражданской и административной юрисдикции государства пребывания, не распространяется на действия, совершённые ими не при исполнении своих обязанностей.

Члены обслуживающего персонала представительства, которые не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, пользуются иммунитетом в отношении действий, совершенных ими при исполнении своих обязанностей, и освобождаются от налогов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе.

Аккредитующее государство может отказаться от иммунитета от юрисдикции дипломатических агентов и членов административно-технического и обслуживающего персонала дипломатического представительства. Отказ должен быть всегда определённо выраженным. Такой отказ имеет место в исключительных случаях, когда лицо, на которое распространяется иммунитет, совершает серьёзное правонарушение по законам принимающего государства.

Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или административного дела не означает отказа от иммунитета в отношении исполнения решения, для чего требуется особый отказ. В случае возбуждения дела в судах государства пребывания дипломатическим агентом или иным лицом, пользующимся иммунитетом от юрисдикции, такое лицо лишается права ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении встречных исков, непосредственно связанных с основным иском.

Дипломатическое право международных организаций 

Для поддержания отношений с международными организациями государства учреждают постоянные представительства при международных организациях.

Правовое положение постоянных представительств государств при международных организациях, миссий постоянных наблюдателей при них, делегаций государств и наблюдателей в органах международных организаций и на международных конференциях регламентируется положениями Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года.

Представительство при международных организациях выполняет следующие функции (статья 6 Конвенции):
 представляет своё государство;
 поддерживает связь с этой международной организацией;
 информирует своё государство о деятельности этой международной организации;
 обеспечивает его участие в деятельности международной организации;
 ведёт с этой международной организацией переговоры от имени своего государства;
 защищает в международной организации его интересы.

Для выполнения этих функций представительства государств при международных организациях наделяются дипломатическими иммунитетами и привилегиями, в числе которых неприкосновенность помещений представительства, освобождение их от налогов и сборов, свобода сношений со своим государством и другие. Члены дипломатического корпуса представительства обладают личными иммунитетами и привилегиями.

Примечания

Литература 
 И.П. Блищенко. Дипломатическое право: Учебное пособие. М., 1990 г.
 Б. В. Ганюшкин. Дипломатическое право международных организаций. Правовое положение представителей государств при международных организациях, в их органах и на международных конференциях. М., ИМО, 1972 г.
 Л. А. Моджорян. Правовое положение дипломатического корпуса: Учеб. пособие. М., 1971 г.
 Ю.Г. Демин. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1993.
 И.И. Лукашук. Международное право. т.2. М., 2008 г.

См. также 
 Внешняя политика
Консульское право
 Дипломат
 Дипломатические ранги
 Дипломатический иммунитет